Герцог Франсуа-Аннибаль II д’Эстре (; ок. 1622 — 30 января 1687, Рим) — французский военачальник, государственный деятель и дипломат.

Биография 

Сын герцога Франсуа-Аннибаля I д'Эстре и Мари де Бетюн.

Граф де Нантёй-ле-Одуэн, первый барон и сенешаль Булонне, виконт Суассона и Пьерпона.

При жизни отца именовался маркизом де Кёвром.

9 февраля 1644 получил роту в кавалерийском полку Королевы, участвовал в двух боях под Фрайбургом и походе Конде и Тюренна вниз по Рейну, в том числе в осадах Филиппсбурга, Гермесхайма, Шпайера, Вормса, Ландау.

25 марта 1645 получил патент на формирование кавалерийского полка своего имени, с которым принял участие в осадах Касселя, Мардика, Линка, Бурбура, Менена, Бетюна, Лиллера, Сен-Венана; в 1646 году Куртре и Берг-Сен-Винока.

23 августа стал губернатором в Керси и Домме, вакантных после смерти маркиза де Темина, своего родственника, при условии выплаты 60 тыс. ливров Луи и Катрин, своим брату и сестре.

8 февраля 1647 произведен в лагерные маршалы. В кампанию того года участвовал в осадах Диксмёйде, Ла-Басе и Ланса.

В 1648—1650 годах служил в Каталонской армии. В 1648 году маршал Шомберг выступил навстречу неприятелю, двигавшемуся на помощь Тортосе, которую он осаждал, и оставил маркиза вести осаду. К своему возвращению он нашел готовую переправу через ров и удобную брешь, штурмовал город и овладел им.

В 1649 году внес вклад в операции французов, помешавшие испанцам осадить Барселону.

В 1651 году оказал помощь Вервену. Генерал-лейтенант (10.06.1652), командующий в Суассоннуа.

В последние годы войны с испанцами участвовал во множестве операций:

1653: атака замка Орн, замков Собре, Ретель, Музон, Сен-Мену;

1654: осады Бельфора, Стене, снятие испанской осады Арраса, взятие Ле-Кенуа;

1655: осады Ландреси, Конде, Сен-Гилена;

1656: осады Валансьена и Ла-Капели;

1657: осады Камбре и Сен-Венана, снятие испанской осады Ардра, взятие Ла-Мот-о-Буа и Мардика

1658: осада Дюнкерка и битва на дюнах, осады Берга, Диксмёйде, Фюрна, Ауденарде, Менена, Ипра.

29 сентября 1654 получил генеральное наместничество губернаторства Иль-де-Франса, от которого отец отказался в его пользу, и был назначен преемником должности губернатора той же провинции.

6 июля 1659 отказался от губернаторства в Керси. 18 апреля 1661 распустил свой полк.

Во время Деволюционной войны 23 мая 1667 был назначен командующим войсками, оставленными с королевой.

Герцог д’Эстре, пэр Франции, губернатор Иль-де-Франса, Суассона, Нуайона и Лана по смерти отца 5 мая 1670. Уступил генеральное наместничество сыну.

С января 1672 был чрезвычайным послом в Риме, где и умер от апоплексии. Папа Иннокентий XI воздал ему почести, полагавшиеся в Вечном городе только при погребении принцев. Останки были перевезены в Суассон и погребены рядом с отцом в церкви фёйянов.

Семья 

Жена (1647): Катрин де Лозьер-Темин (ум. 12.1684), дочь и наследница Шарля де Лозьера и Анн Абер де Монмор, его мачехи

Дети:

 герцог Франсуа-Аннибаль III (1649—11.09.1698). Жена 1) (1670): Мадлен де Лион (ум. 1684), дочь государственного секретаря Юга де Лиона; 2)  (1688): Мадлен-Диана Ботрю
 Луи-Шарль (ум. 5.05.1672), маркиз де Темин, капитан корабля
 Жан (1651—1.12.1694), аббат Конша, епископ Лана, герцог и пэр Франции

Литература 
  — P. 601.
  — Coll. 599—600.
 Courcelle J.-B.-P., de. D’Estrées, pp. 3—4 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. V. — P.: Arthus Bertrand, 1825.
  — P. 118—120.
 La Roque L. de, Catalogue historique des généraux français. — : 1896. — P. 91.

Франсуа-Аннибаль II
Участники Тридцатилетней войны
Генералы Франции XVII века
02
Послы Франции в Ватикане